Diverse navi della Royal Navy sono state battezzate HMS Sirius dal nome della più brillante del cielo notturno.

 La Sirius del 1786 una nave della Prima Flotta per l'Australia.
 La Sirius del 1797 che servì durante le Guerre napoleoniche.
 La Sirius del 1892 fu un incrociatore protetto classe Apolloche servì nella prima guerra mondiale.
 La Sirius del 1940 fu un incrociatore leggero classe Dido durante la seconda guerra mondiale.
 La Sirius (F40) fu una fregata classe Leander in servizio dal 1966 al 1994.

Sirius